Ludueña ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Chini Ludueña (1904–1993), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Daniel Ludueña (* 1982), argentinischer Fußballspieler